Ełowdoł – wieś w Bułgarii, w obwodzie Pernik
 Ełowdoł – wieś w Bułgarii, w obwodzie sofijskim